Вла́сьев — русская фамилия.

Известные носители 

 Власьев, Алексей Алексеевич — Георгиевский кавалер; капитан; № 6638; 5 декабря 1841.

Представители дворянского рода Власьевых 
 Власьев, Афанасий Иванович (2-я пол. XVI века — 1-я пол. XVII века) — русский дипломат конца XVI — начала XVII веков.
 
 Власьев, Геннадий Александрович (1844—1912) — генерал-лейтенант, историк, генеалог.

См. также 
 Власьев день